

Geografia 
 Muni Ki Reti – suddivisione dell'India classificata come nagar panchayat
 Rio Muni – regione geografica della Guinea Equatoriale

Persone 
 Bharata Muni – musicologo e scrittore indiano
 Paul Muni (1895-1967) – attore statunitense
 Muni (1929-1999) - attrice statunitense

Trasporti 
 Muni Metro – rete tranviaria della città di San Francisco